Open du Touquet 2009 — традиционный выставочный теннисный турнир в Ле-Туке, Франция.

В 2009 году соревнование проводится уже в 16-й раз — на этот раз с 7 по 13 декабря.

Посев

Ход турнира

См. также 
 Открытый чемпионат Ле-Туке

 AAMI Classic 2010
 Showdown of champions 2009
 Тур возвращения Жюстин Энен 2009

Ссылки 
 Сайт турнира 

Франция
Теннис
Декабрь 2009 года
2009